Lindgren ist ein schwedischer Familienname. Eine Variante des Namens ist Lindgrén.

Namensträger 
 Anton Lindgren (1919–2011), Schweizer Pädagoge
 Astrid Lindgren (1907–2002), schwedische Schriftstellerin
 August Lindgren (1883–1945), dänischer Fußballspieler
 Barbro Lindgren (* 1937), schwedische Schriftstellerin
 Blaine Lindgren (1939–2019), US-amerikanischer Hürdenläufer
 Bo Lindgren (1927–2011), schwedischer Schachkomponist
 Charlie Lindgren (* 1993), US-amerikanischer Eishockeytorwart
 David Lindgren (* 1982), schwedischer Sänger
 Emil Lindgren (Karl Emil Lindgren; * 1985), schwedischer Mountainbiker 
 Erica Lindgren (* 1978), US-amerikanische Blackjack- und Pokerspielerin
 Erick Lindgren (* 1976), US-amerikanischer Pokerspieler
 George Lindgren, Baron Lindgren (1900–1971), britischer Politiker (Labour Party)
 Gerry Lindgren (* 1946), US-amerikanischer Langstreckenläufer
 Gunnar Lindgren (?–?), schwedischer  Radrennfahrer
 Hans Lindgren (1932–2012), schwedischer Schauspieler
 Ivan Lindgren (1906–1989), schwedischer Skilangläufer
 Jean-Gunnar Lindgren (1905–1983), schwedischer Langstrecken- und Hindernisläufer
 Johan Lindgren (* 1986), schwedischer Radrennfahrer
 John Lindgren (1899–1990), schwedischer Skilangläufer
 Jouko Lindgren (* 1955), finnischer Segler
 Kurt Lindgren (1937–1989), schwedischer Jazzmusiker
 Kjell Lindgren (* 1973), US-amerikanischer Astronaut

 Lennart Lindgren (1915–1952), schwedischer Sprinter
 Lotta Lindgren, eigentlicher Name von Léon (Sängerin) (* 1993), schwedische Sängerin
 Magnus Lindgren (* 1974), schwedischer Jazzmusiker
 Magnus Lindgren (Koch) (1982–2012), schwedischer Koch
 Marie Lindgren (* 1970), schwedische Freestyle-Skierin
 Mats Lindgren (* 1974), schwedischer Eishockeyspieler und -trainer
 Ola Lindgren (* 1964), schwedischer Handballtrainer
 Perttu Lindgren (* 1987), finnischer Eishockeyspieler
 Philip Lindgren (* 1994), schwedischer Schachspieler
 Rasmus Lindgren (* 1984), schwedischer Fußballspieler
 Robert Lindgren († 2013), kanadischer Tänzer
 Ryan Lindgren (* 1998), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Sture Lindgren (1898–1952), schwedischer Manager
 Thure Lindgren (1921–2005), schwedischer Skispringer
 Torgny Lindgren (1938–2017), schwedischer Schriftsteller
 Urban Lindgren (* 1973), schwedischer Skilangläufer
 Uta Lindgren (1941–2017), deutsche Historikerin
 Vilhelm Lindgrén (1895–1960), finnischer Schwimmer
 Waldemar Lindgren (1860–1939), schwedisch-US-amerikanischer Geologe

Sonstige Bedeutungen 
 (3204) Lindgren, Asteroid

Siehe auch 
 Lindegren

Familienname
Schwedischer Personenname